Акулко има више значења:

 Општина Акулко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Акулко (Панотла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику